The Best of Kiss, Volume 3: The Millennium Collection е десети компилационен албум на американската рок група Kiss. Издаден е на 10 октомври 2006 г. от Mercury Records.

Състав 
 Пол Стенли – ритъм китара, вокали
 Джийн Симънс – бас, вокали
 Ейс Фрели – соло китара, вокали (10)
 Ерик Кар – бек вокали (1)
 Питър Крис – барабани (10)
 Брус Кулик – соло китара, бек вокали
 Ерик Сингър – барабани, бек вокали
 Томи Тайър – соло китара (9,11)

 Стив Ферон – барабани (12)
 Кевин Валънтайн – барабани (9,11)

Песни

Източници 

Албуми на Кис
Музикални албуми от 2006 година
Компилации